Crottingen (auch Krottingen) hießen mehrere Orte in Preußisch Litauen und in Russisch Litauen.
 (Kölmisch) Deutsch Crottingen, auch Klein Crottingen, zunächst eine Pfarre und ein Gut, später auch ein Dorf im Kreis Memel, heute Kretingalė in der Rajongemeinde Klaipėda in Litauen.
 Adlig (Deutsch) Crottingen, auch Neuhof Crottingen, früher ein adliges Gut und Dorf, dann ein Gutsbezirk im Kreis Memel, heute Šlikiai in der Rajongemeinde Klaipėda in Litauen. 
 Kretinga in der Rajongemeinde Kretinga in Litauen, früher (auf Deutsch) Russisch Crottingen, Litauisch Crottingen oder Krettingen auf der anderen Seite der Reichsgrenze.